Janis Christu (1926-1970) – grecki kompozytor
 Janis Christu (ur. 1983) – grecki wioślarz